

Nom 

Gau peut désigner :
 gau ou , une subdivision territoriale de l'Empire franc ;
Gau et Reichsgau désignent l'un comme l'autre une subdivision territoriale dans l'organisation du parti nazi, toutes deux dirigées par un Gauleiter ;
 Gau, une île de l'archipel des Fidji ;
 Gau, le nom frison de Gauw, un village néerlandais ;
 François-Christian Gau (1790-1853), architecte français d'origine allemande ;
 Jacques-Antoine Gau, une personnalité politique française ;
 Gau, un personnage de Final Fantasy VI.

Sigle 
GAU peut désigner :
Georg-August-Universität Göttingen (en français, université de Göttingen), une université allemande à Göttingen.

Codon 

GAU peut signifier :
 acide aspartique, selon le code génétique.

Abréviation 
GAU peut signifier :
 gramme d'or, en langage monétaire.

Voir aussi 
 GAU-8 Avenger, un canon multitube automatique à tir rapide, fonctionnant de manière similaire à mitrailleuse Gatling militaire
 Gau un Griis, une association linguistique

Homonymie de patronyme